Peter Gradin, né le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. Il est le frère de Thomas Gradin.

Biographie

Carrière 
Son maillot floqué du numéro 11 est retiré de l'équipe du AIK IF.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1976-1977 || MODO || Elitserien
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1977-1978 || MODO || Elitserien
|| 19 || 3 || 2 || 5 || 2 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || AIK IF || Elitserien
|| 36 || 7 || 11 || 18 || 23 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || AIK IF || Elitserien
|| 25 || 6 || 8 || 14 || 16 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || AIK IF || Elitserien
|| 34 || 20 || 5 || 25 || 32 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1981-1982 || AIK IF || Elitserien
|| 36 || 17 || 8 || 25 || 26 || 7 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1982-1983 || AIK IF || Elitserien
|| 36 || 20 || 19 || 39 || 30 || 3 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 1983-1984 || AIK IF || Division 1
|| 35 || 19 || 9 || 28 || 44 || 6 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
| 1984-1985 || AIK IF || Elitserien
|| 36 || 25 || 23 || 48 || 20 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || AIK IF || Elitserien
|| 36 || 19 || 11 || 30 || 36 || || || || || 
|-
| 1986-1987 || AIK IF || Division 1
|| 29 || 23 || 30 || 53 || 18 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || AIK IF || Elitserien
|| 40 || 29 || 21 || 50 || 32 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 1988-1989 || AIK IF || Elitserien
|| 32 || 12 || 22 || 34 || 30 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1989-1990 || AIK IF || Elitserien
|| 40 || 18 || 28 || 46 || 42 || 3 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 1990-1991 || AIK IF || Elitserien
|| 40 || 12 || 19 || 31 || 30 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || AIK IF || Elitserien
|| 40 || 10 || 15 || 25 || 20 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 1997-1998 || AIK IF || Elitserien
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1958
Naissance en Suède
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur de l'AIK IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Médaillé de bronze olympique suédois
Attaquant de hockey sur glace